Nando (futebolista)
 Nando (músico)
 Nando (Pokémon)

Desambiguação